Статив е приспособление (стойка, подпора, поставка) за поставяне на инструменти, уреди, апарати, книги, картини. Тъй като за описване на една равнина са необходими три точки, най-често стативите са с три крака, от където идват синонимите: триножник, тринога, трипод. Конструкцията на статива може да бъде различна според предназначението му:

 Статив (техника)
 Лабораторен статив
 Статив (изобразително изкуство)
 Статив (музика)